Euricles (en llatí Eurycles, en grec antic Εὐρυκλῆς) va ser un arquitecte espartà que va construir els magnífics banys de Corint i els va adornar amb esplèndids marbres.

L'esmenta Pausànias

Notes

Referències 

Arquitectes de l'antiga Grècia
Antics espartans